Existen varios personajes que pasaron a la historia con el nombre de Felipe II. De entre ellos el más conocido es Felipe de Austria o de Habsburgo, que reinó como Felipe II de España: 

Con el título de Felipe II se conoce a:

Filipo II de Macedonia (382 a. C.-336 a. C.), rey de Macedonia, padre de Alejandro Magno;
Felipe II de Aragón (1578-1621); más conocido como Felipe III de España;
Felipe II de Baden (1559-1588), margrave de Baden-Baden;
 Felipe II de Borgoña (1342-1404), llamado el Audaz, duque de Borgoña;
Felipe II de Francia (1165-1223), llamado Augusto, rey de Francia;
Felipe II de España (1527-1598), rey de España, hijo de Carlos I;
Felipe II de Hesse-Rheinfels (1541-1583), llamado 'el Joven, primer y único landgrave de Hesse-Rheinfels;
Felipe II de Nápoles (1578-1621), más conocido como Felipe III de Castilla;
Felipe II de Navarra (1392-1322), más conocido como Felipe V de Francia;
Felipe II de Nevers, hijo de Felipe II de Borgoña, el Audaz;
Felipe II de Orleans  (1674–1723), llamado el Regente de Francia;
Felipe II de Pomerania, duque de Pomerania-Stettin a principios del , de temperamento artístico;
Felipe II de Portugal(1578-1621), más conocido como Felipe III de Castilla;
Felipe II de Saboya  (1438-1497), Duque de Saboya;
Felipe II de Sicilia (1578-1621), más conocido como Felipe III de Castilla;
Felipe II de Tarento, más conocido como Felipe III de Constantinopla

Además
Obras de arte con referencia a los monarcas de este nombre:
 Anexo:Retratos de Felipe II'':